Guara hace referencia a varios artículos:

Lugares 
 Pueblo de Guara, localidad en Cuba.
 Sierra de Guara, conjunto montañoso en las estribaciones de Pirineos.

Además 
 Dusicyon australis, especie extinta de las Islas Malvinas.
 Guaro, Gentilicio Larense, Venezuela